La Chapelle-Saint-Sauveur (Loira Atlàntic), municipi francès de la regió del País del Loira.
 La Chapelle-Saint-Sauveur (Saona i Loira), municipi francès de la regió de Borgonya.